SMS Erzherzog Ferdinand Max bezeichnet:

 SMS Erzherzog Ferdinand Max (1865), ein 1865 vom Stapel gelaufenes Panzerschiff
 SMS Erzherzog Ferdinand Max (1905), ein 1905 vom Stapel gelaufenes Linienschiff der Erzherzog Karl-Klasse